Джером Лейн (; родился 4 декабря 1966 года в Акроне, штат Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 

Джером Лейн родился в городе Акрон (штат Огайо), учился в Акронской школе Сент-Винсент — Сент-Мэри, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1985 году он принимал участие в игре McDonald's All-American, в которой принимают участие лучшие выпускники школ США и Канады.

Студенческая карьера 

В 1988 году Лейн закончил Питтсбургский университет, где в течение трёх лет играл за команду «Питтсбург Пантерс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1217 очков, 970 подборов, 206 передач, 105 перехватов и 34 блокшота, став в сезоне 1986/1987 годов лидером первого дивизиона NCAA по подборам. При Лейне «Пантерс» два раза выигрывали регулярный чемпионат конференции Big East (1987—1988), а также два раза выходили в плей-офф студенческого чемпионата США, однако дальше второго раунда не проходили (1987—1988).

Карьера в НБА 

Играл на позиции тяжёлого форварда и лёгкого форварда. В 1988 году был выбран на драфте НБА под 23-м номером командой «Денвер Наггетс». Позже выступал за команды «Индиана Пэйсерс», «Милуоки Бакс», «КБ Гранада», «Кливленд Кавальерс», «Ла-Кросс Кэтбёрдс» (КБА), «Рапид-Сити Триллерс» (КБА), «Оклахома-Сити Кавелри» (КБА), «Форум Филателико», «Каха Кантабрия» и «Айдахо Стэмпид» (КБА). Всего в НБА провёл 5 сезонов. В 1988 году включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 218 игр, в которых набрал 1154 очка (в среднем 5,3 за игру), сделал 1258 подборов, 322 передачи, 138 перехватов и 39 блокшотов.

Зарубежная карьера 

После досрочного завершения профессиональной карьеры в НБА Лейн переехал в Европу, где несколько сезонов отыграл в Испании, став настоящим мастером подбора. Несмотря на свой относительно небольшой рост, чуть меньше 2 метров, в АБК играл, как правило, чистого форварда, собирая почти все отскоки противника в радиусе своего действия. Его среднестатистический показатель в данной номинации за карьеру в АБК составил 13,5 подбора в среднем за игру, а в сезоне 1997/1998 годов достиг своего максимального результата, составив 14,7 подбора в среднем за матч. За свои потрясающие показатели в данной номинации Лейн был признан лучшим подбирающим игроком в истории АБК.

Карьера в сборной США 

В 1987 году Лейн выиграл в составе сборной США серебряные медали Панамериканских игр в Индианаполисе, проиграв в финале сборной Бразилии (115—120).

Разрушение баскетбольного щита 

25 января 1988 года во время баскетбольного матча с участием студенческих команд первого дивизиона NCAA «Питтсбург Пантерс» и «Провиденс Фриарс», прямая трансляция которого шла по телевидению, Джером Лейн во время исполнения слэм-данка одной рукой после передачи Шона Миллера разбил стекло и сломал щит соперника. Зачастую такую ситуацию называют просто «Данк», саму же игру метко охарактеризовал баскетбольный аналитик Билл Рафтери, воскликнув во время матча: «Отправьте его в Джером!». Эта игра на канале ESPN вошла в список «100 величайших спортивных хроник» и была предметом многочисленных статей даже десятилетия спустя.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Питтсбург Пантерс» (баскетбол)
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки БК «Гранада»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки БК «Вальядолид»
Родившиеся в Акроне